Helvoirt steht für:

 Helvoirt (Niederlande), Gemeinde in der Provinz Noord-Brabant, Niederlande

Helvoirt ist der Familienname folgender Personen:

 Richard van Helvoirt-Pél (1873–1950), niederländischer Opernsänger (Charaktertenor)